Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу Реймонд не брала участі. Стаббс грала в парі з Оленою Бовіною, але у чвертьфіналі їх перемогли Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес.

Руано Паскуаль і Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Кончіта Мартінес з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
Charleston Open